Kunduci (Foča, BiH)
Kunduci (Foča-Ustikolina, BiH)